Hadfi ist der Familienname folgender Personen:

 Bilal Hadfi (1995–2015), französischer Selbstmordattentäter, siehe Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris
 Dániel Hadfi (* 1982), ungarischer Judoka
 Gréta Hadfi (* 2001), ungarische Handballspielerin